Cooperi peut désigner :
 Cooperia, un genre de plantes de la famille des Liliacées ;
 Cooperia, un genre de nématodes de la famille des Trichostrongylidae.